Козырево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Козырево — деревня в Глубокском районе Витебской области.
Козырево — до 1935 г. название деревни Фрунзе в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Козырево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Козырево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Козырево — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Козырево — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.